Nancray est le nom de plusieurs communes françaises :
 Nancray, située dans le département du Doubs
 Nancray-sur-Rimarde, située dans le département du Loiret.

Homonymie de toponyme